OCRL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на X-хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 901 амінокислот, а молекулярна маса — 104 205.

Кодований геном білок за функцією належить до гідролаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як біогенез та деградація війок, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани, клітинних відростках, війках, цитоплазматичних везикулах, апараті гольджі, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки